Sven Almqvist kan syfta på:

* Sven Almqvist (1840–1931), svensk industriman
 Sven Almqvist (1903–1990), svensk militär